Населені пункти в Чехії:

 Добржіч (Плзень-північ)
 Добржіч (Прага-захід)